Jean-Claude Duvalier, een voormalig dictator van Haïti
 Louis Reijtenbagh, een Nederlands voormalig huisarts en zakenman